Андре Деклерк ( ) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик в 1940-1954 годах.

Достижения 

 1937
 4-й Тур Фландрии U23 
 1938
 1-й Тур Фландрии U23 
 2-й Гент — Вевельгем U-23 
 1939
 1-й Гент — Вевельгем
 2-й Гент — Вевельгем U-23 
 1942
 6-й Тур Фландрии
 1943
 1-й À travers Paris
 1-й Tour des onze villes
 3-й Тур Лимбурга
 9-й Льеж — Бастонь — Льеж 
 1945
 3-й Гент — Вевельгем
 1946
 3-й Париж — Брюссель
 8-й Чемпионат Бельгии — Групповая гонка
 1947
 1-й Omloop Groot Oostende
 1948
 2-й Нокере Курсе
 3-й Тур Бельгии — Генеральная классификация
 1-й — Этапы 2 и 5
 8-й Чемпионат Бельгии — Групповая гонка
 1949
 1-й Омлоп Хет Ниувсблад 
 1-й Натионале Слёйтингспрейс 
 1-й Gullegem Koerse 
 1-й — Этап 2 Тур Бельгии
 1-й — Этапы 2 и 12 Тур Марокко
 2-й Гент — Вевельгем
 6-й Париж — Рубе
 6-й Тур Фландрии
 1950
 1-й Омлоп Хет Ниувсблад 
 3-й Кюрне — Брюссель — Кюрне 
 3-й Гент — Вевельгем
 5-й Льеж — Бастонь — Льеж 
 7-й Париж — Рубе
 1951
 1-й Кюрне — Брюссель — Кюрне 
 2-й Омлоп ван хет Хаутланд 
 4-й Париж — Рубе
 5-й Омлоп Хет Ниувсблад 
 6-й Чемпионат Бельгии — Групповая гонка
 7-й Париж — Брюссель
 9-й Тур Фландрии
 1952
 1-й — Этап 1 Тур Марокко
 3-й Омлоп Хет Ниувсблад
 1953
 1-й Circuit Mandel-Lys-Escaut 
 2-й Брюссель — Ингойгем

Статистика выступлений

Гранд-туры

Примечания

Ссылки 
 Деклерк, Андре на FirstCycling
 
 
 
 
 

Велогонщики Бельгии